Il campionato mondiale di quidditch 2021 o Coppa del mondo IQA 2021 (in inglese: 2021 IQA World Cup), noto anche come Richmond 2021, sarà la 5ª edizione del campionato mondiale di quidditch, organizzato dall'International Quidditch Association. Si dovrà svolgere a Richmond nell'estate 2021. Inizialmente la competizione doveva svolgersi nel 2020, ma a causa della pandemia di COVID-19 è stata spostata all'anno 2021.

Note 

Quidditch
Competizioni sportive a Richmond (Virginia)